Bodenleitsystem steht für:
 Bodenleitsystem für blinde und sehbehinderte Menschen
 Bodenleitsystem für Flurförderfahrzeuge, siehe Fahrerloses Transportfahrzeug#Spurführung mit kontinuierlicher Leitlinie